Prespa kan syfta på:

 Prespaavtalet –  ett internationellt avtal mellan Grekland och Nordmakedonien från 2018
 Prespasjön – en sjö på gränsen mellan Nordmakedonien, Grekland och Albanien 
 Prespa e Vogël – en sjö på gränsen mellan Grekland och Albanien 
 Prespa Glacier – en glaciär i Antarktis
 Prespa (ort)  – en ort i Krotien